Дубница може бити:

 Дубница (Свилајнац), насеље у општини Свилајнац, Република Србија
 Дубница (Косјерић), насеље у општини Косјерић, Република Србија
 Дубница (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Дубница (Врање), насеље града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Дубница (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Дубница (Калесија), насеље у општини Калесија, Федерација БиХ, БиХ
 Горња Дубница, насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија
 Доња Дубница, насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија
 Дубница (Бугарска), старији и српски назив за Дупницу, Ћустендилска област, Република Бугарска